Moribonga är ett vattendrag i Burkina Faso. Det ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou.

Omgivningarna runt Moribonga är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Moribonga är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Burkina Faso